— город, расположенный в префектуре Тояма (Япония).

Город основан 1 марта 1954.

Города-побратимы 
  Коморо, Япония (1974)
  Тоёкоро, Япония (1984)
  Насусиобара, Япония (1996)
  Шомберг, США (1997)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тояма